Municipio de Osborne puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Osborne (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Osborne (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.